

Persone
Charles Cathcart, IX Lord Cathcart – generale e diplomatico britannico
Craig Cathcart – calciatore nordirlandese
Daniel B. Cathcart – scenografo statunitense
George Cathcart – generale e diplomatico britannico
William Cathcart, I conte Cathcart – generale e diplomatico britannico

Altro
Cathcart – area di Glasgow, Scozia
Cathcart – comune del Sudafrica
Cathcart – census-designated place degli Stati Uniti nello stato di Washington
Conte Cathcart – titolo nobiliare inglese